Орваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Орваль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер

Див. також 
 Orval — торговельна марка бельгійського траппістського пива.